Goldberg är ett efternamn.

Personer med efternamnet

 Adam Goldberg (född 1970), amerikansk skådespelare, regissör och filmproducent
 Adele Goldberg (född 1963), amerikansk lingvist
 Adele Goldberg (datavetare)  (född 1945), amerikansk datavetare
 Arthur Goldberg (1908–1990), amerikansk politiker, jurist och diplomat
 Bertil Goldberg (född 1947), svensk musiker och skådespelare
 Bill Goldberg (född 1966), amerikansk werestlare
 Daniel Goldberg (född 1982), svensk journalist och författare
 David Theo Goldberg (född 1952), amerikansk professor i litteraturvetenskap och kriminologi, lag och samhälle
 Denis Goldberg (född 1933), sydafrikansk antiapartheidaktivist och politisk fånge
 Eric Goldberg (född 1955), amerikansk animatör och filmregissör
 Evan Goldberg (född 1982), kanadensisk manusförfattare och filmproducent
 Gary David Goldberg (1944–2013), amerikansk manusförfattare, film- oochTV-producent och regissör
 Jason Goldberg (född 1972), amerikansk flm- och TV-producent
 Johann Gottlieb Goldberg (1727–1756), tysk kompositör och musiker
 Leah Goldberg (1911–1970), israelisk författare och litteraturvetare
 Leonard Goldberg (född 1934), amerikansk filmm- och TV-producent
 RoseLee Goldberg(född 1947), sydafrikansk-amerikansk konsthistoriker och kurator för performancekonst
 Rube Goldberg (1883–1970), amerikansk skämttecknare
 Szymon Goldberg (1909–1993), polsk-amerikansk violinist och dirigent
 Ted Goldberg (född 1944), amerikansksvensk sociolog
 Whoopi Goldberg (född 1955), amerikansk skådespelare och programledare

Jiddisch-efternamn